Löytänänjärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Löytänänjärvi (sjö i Norra Savolax), 
 Löytänänjärvi (sjö i Mellersta Finland, lat 62,88, long 25,05), 
 Löytänänjärvi (sjö i Mellersta Finland, lat 62,77, long 25,05), 
 Löytänänjärvi (sjö i Birkaland), 

Robotskapade Finlandförgreningar